Doppelkonzert steht für:
 eine Form des Instrumentalkonzerts mit zwei Solisten, siehe Instrumentalkonzert#Doppelkonzert und weitere Konzertformen
 Doppelkonzert (Brahms), Doppelkonzert von Johannes Brahms
 Konzert für Klarinette, Viola und Orchester von Max Bruch